Sezon 2008/2009 (nidrl. Eerste Klasse) albo (fr. Division I), czyli najwyższej klasy rozgrywkowej w Belgii (znanej także pod komercyjną nazwą Jupiler Pro League) był 106 sezonem w historii. Rozgrywki rozpoczęto 16 sierpnia 2008 a zostały zakończone 16 maja 2009.  był obrońcą tytułu mistrzowskiego.

Mistrz sezonu 2008/2009 został wyłoniony dopiero w dodatkowym meczu barażowym, ponieważ zarówno drużyny , jak i  zakończyły sezon z taką samą liczbą zdobytych punktów i liczbą zwycięstw.  wyszedł zwycięsko z tego pojedynku i dlatego został ogłoszony mistrzem Belgii, tym samy broniąc tytułu mistrzowskiego.

Sezon 2008/2009 był ostatnim, w którym uczestniczyło 18 drużyn. W następnym roku nastąpiła redukcja ligi do 16 zespołów w związku z powyższym spadały dwie ostatnie drużyny a dwie kolejne zagrały baraże.

Drużyny

Stadiony

Tabela

Baraż mistrzowski 
Ponieważ drużyny , jak i  zakończyły sezon z taką samą liczbą zdobytych punktów i liczbą zwycięstw rozegrano dodatkowy baraż mistrzowski.  wygrał 2:1 w dwumeczu i to ta drużyna zdobyła tytuł mistrzowski.

Wyniki

Strzelcy 
 17 bramek
  Alfonso Ruiz ()

 16 bramek
  Tom De Sutter () (7) oraz () (9)
  Dieumerci Mbokani ()

 15 bramek
  Joseph Akpala ()

 14 bramek
  Adnan Čustović () (10) oraz () (4)
  Ouwo Moussa Maazou ()
  Wesley Sonck ()

 13 bramek
  Mbaye Leye () (9) oraz () (4)
  Jérémy Perbet ()

 12 bramek
  Mbark Boussoufa ()
   Ołeh Jaszczuk ()
  Milan Jovanović ()
  Bryan Ruiz ()
  Bjorn Vleminckx ()

 11 bramek
  Elimane Coulibaly ()
  David de Storme ()

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej